Ла-Брео́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 580 км на південний схід від Парижа, 150 км на північний схід від Марселя, 45 км на північ від Дінь-ле-Бена.

Історія 

1-1-2017 Ла-Бреоль і Сен-Венсан-ле-Фор було об'єднано в новий муніципалітет Юбе-Серр-Понсон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 137 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 310,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Бреоль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Бреоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альпи Верхнього Провансу

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Альпи Верхнього Провансу